Képviselőház (Egyesült Királyság)
 Kanadai Képviselőház